Iwaschko (, , ) ist der Familienname folgender Personen:

 Pawel Alexandrowitsch Iwaschko (* 1994), russischer Kurzstreckenläufer
 Pjotr Iwaschka (* 1971), belarussischer Biathlet
 Wolodymyr Iwaschko (1932–1994), sowjetischer Politiker, Mitglied des Politbüros der KPdSU